Horota ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Horota (1936–2021), deutsche Bildhauerin und Grafikerin
 Stephan Horota (* 1932), deutscher Bildhauer